Шокер:

 Шокер — упрощённое название электрошокового оружия.
 Шокер — вымышленный суперзлодей Marvel Comics.
 Шокер — жест указывающий в зависимости от ситуации на превосходство над кем-то либо над чем-то, или для шутки.
 Шокер, Сами (род. 1987) — египетский шахматист, гроссмейстер (2014).
 Шокер, Урбан (1890—1928) — американский бейсболист.